Kornis Zsigmond  (1578 k. – 1648) erdélyi fejedelmi tanácsos, bihari és zarándi főispán, erdélyi főgenerális
 Kornis Zsigmond  (1677–1731) Erdély gubernátora